Blatno (Chomutov), een Tsjechische gemeente in de regio Ústí nad Labem, in het district Chomutov
Blatno (okres Louny), een Tsjechische gemeente in de regio Ústí nad Labem, in het district Louny